WTA Тур 2006 () — элитный тур теннисистов-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2006 году он включал:
 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса);
 Финал мирового тура в Мадриде, Испания;
 10 турниров 1-й категории;
 15 турниров 2-й категории;
 17 турниров 3-й категории;
 14 турниров 4-й категории;
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2006 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2006 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Титулы по странам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Мадриде.  Серебристым — запасные на турнире в Мадриде.

Первые ракетки 2006 года

Дебютные титулы 
  Марион Бартоли — Окленд
  Шахар Пеер — Паттайя
  Мара Сантанджело — Бангалор
  София Арвидссон — Мемфис
  Лурдес Домингес Лино — Богота
  Анна-Лена Грёнефельд — Акапулько
  Тамира Пашек — Порторож
  Алёна Бондаренко — Люксембург
  Анна Чакветадзе — Гуанчжоу
  Сунь Тяньтянь — Ташкент
  Ваня Кинг — Бангкок

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Титулы по странам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Мадриде.  Серебристым — запасные на турнире в Мадриде.

Первые ракетки 2006 года

Дебютные титулы 
  Марта Домаховска — Канберра
  Шахар Пеер — Прага
  Алёна Бондаренко — Стамбул
  Анастасия Екимова — Стамбул
  Елена Янкович — Бирмингем
  Михаэлла Крайчек — Палермо
  Ева Бирнерова — Стокгольм
  Ярмила Гайдошова — Стокгольм
  Луция Градецкая — Порторож
  Ваня Кинг — Токио
  Виктория Азаренко — Ташкент

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Дебютные титулы 
  Мартина Хингис — Нью-Йорк

Призовые WTA

Изменения в календаре перед сезоном 2006

Выпали из календаря 
  Международный теннисный турнир в Модене
  Advanta Championships of Philadelphia

Сменили место проведения 
  Открытый чемпионат Бангалора (Хайдарабад → Бангалор).
  Porsche Tennis Grand Prix (Фильдерштадт → Штутгарт).

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 ATP Тур 2006

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF